Гагик Акопян:
 Акопян, Гагик (борец) (род. 2000) — армянский борец греко-римского стиля, чемпион Армении 2021.
 Акопян, Гагик Ервандович (род. 1941) — армянский шахматист, гроссмейстер, чемпион Армянской ССР 1976, заслуженный тренер.
 Акопян, Гагик Нерсесович (род. 1982) — российский врач-уролог, доктор медицинских наук, профессор.
 Акопян, Гагик Размикович (род. 1969) — армянский композитор и пианист.